Anneli est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1953), danseuse de ballet suédois
 (née en 1952), mannequin finlandaise
Anneli Drecker, chanteuse norvégienne du groupe Bel Canto
Anneli Furmark (née en 1962), auteure suédoise de bandes dessinées
 (née en 1985), joueuse norvégienne de football
Anneli Hulthén (née en 1960), femme politique suédoise
Anneli Jäätteenmäki (né en 1955), femme d'État finlandaise
Anneli Magnusson (née en 1970), artiste suédoise
Anneli Cahn Lax (1922-1999), mathématicienne américaine
Anneli Ott (née en 1976), femme politique estonien
Anneli Saaristo (née en 1949), chanteuse et actrice finlandaise
 (née en 1968), femme politique suédoise
Anneli Taina (née en 1951), femme politique finlandaise

Voir aussi
Anneli, type d'antenne d'insectes
 (née en 1971), mezzo-soprano estonienne

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom estonien
Prénom norvégien
Prénom suédois